Това е списък на общините в рамките на административното устройство на Швеция, като данните са актуални към дата  година. Общия брой на общините е 290, обединени в 21 лена.

Вижте също 
 Административно деление на Швеция
 Община (Швеция)